Ban Pha Hee (Akha), een dorpje in de tabon Pong Ngam, dat wordt bewoond door de Akha
 Ban Pha Hee (Lahu), een dorpje in dezelfde tambon, een paar kilometer ten noorden van het andere dorpje, dat wordt bewoond door de Lahu